Tōkaidō (droga) – najważniejsza z pięciu arterii biegnąca w epoce Edo z miasta Edo do Kioto
 Tōkaidō (region) – dawna jednostka administracyjna w Japonii
 Tōkaidō Shinkansen – linia kolejowa dużych prędkości w Japonii